Rimbeck ist der Name verschiedener Orte:

 Rimbeck (Osterwieck), Ortsteil der Stadt Osterwieck, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rimbeck (Warburg), Ortsteil der Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Rimbeck ist der Familienname folgender Personen:

Michael Rimbeck (* 1989), deutscher Eishockeyspieler